Die 15. U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft wurde 2013 in Luganville, Vanuatu, ausgetragen. Das Turnier begann am 17. April und endete am 25. April 2013. Sieger wurde Neuseeland und qualifizierte sich dadurch für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2013.

Modus 
Vier Mannschaften spielten zunächst eine Vorrunde, aus der sich der Sieger neben den fünf übrigen Mannschaften für die Endrunde qualifizierte. Vor- und Endrunde wurden als Einfachrunde ausgetragen.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde vom 22. bis 26. Januar 2013 ausgetragen.

Finalrunde

Weblinks 
 Oceania U-17 Championship 2013 auf rsssf.com (englisch)

2013
Fußballveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Vanuatu
Fußball (Vanuatu)
Sanma